Oleksiy Andriyovych Potapenko (Kiev, 8 de mayo de 1981), más conocido como Potap, es un cantante, compositor y productor ucraniano.

Biografía

Carrera

VUZV
En 2000 entra como cantante en el grupo de Hip-Hop ucraniano Vkhid u Zminnomu Vzutti (Вхід у Змінному Взутті).  En 2006 el grupo VUZV participa en la banda sonora de la película ucraniana Shtolnya (Штольня: el túnel) y participa en el disco llamado Prosto (Просто: simplemente) en el cual participan otros grupos ucranianos como New'z'cool y XS e introduce al grupo en una nueva estética.

Potap & Nastya Kamenskih 

En el año 2006 crea un dúo junto a Nastya Kamenskih convirtiéndose en cantante, productor y compositor. En el año 2007 compone y produce el videoclip «Ne para» (Не пара: no somos pareja) con el cual alcanza un mayor reconocimiento y comienza un nuevo período en su carrera artística que se caracteriza por un alejamiento del género Hip-Hop y una mayor tendencia hacia el Pop.

En el año 2011 escribió y realizó el video de la canción de la banda sonora oficial de la comedia Vykrutasy (Выкрутасы) que fue utilizada en la campaña de promoción de la película.

En el año 2011 funda la compañía productora de videoclips «MOZGI productions».

Discografía

2004 — Potap — «На своей волне или ано канешно потомушо шож»
2006 — Potap — «На другой волне или ано канешно потомушо шож»
2008 — Potap y Nastya — «Ne para (Не пара)»
2008 — Diadia Vadia, Potap, UGO — «My vogache... (Мы богаче…)»
2009 — Potap y Nastya — «Ne liuvi mne mozgi (Не люби мне мозги)»
2013 — Potap y Nastya — «Vce puchkom (Всё пучком)»

Clips

 Потап — На своей волне (2005)
 Потап и Настя — Без любви (2006)
 Потап и Настя — Не пара (2007)
 Потап и Настя — Внатуре (2007)
 Потап и Настя — Крепкие Орешки (2007)
 Потап и Настя — Разгуляй (2008)
 Потап и Настя — На раЁне (2008)
 Потап feat. New"Z"cool, Дядя Вадя, Юго — Качаем (2008)
 Потап feat. Дядя Вадя, Юго — Я помню (2008)
 Потап и Настя — Почему (2008)
 Потап и Настя — Не люби мне мозги (2009)
 Потап и Настя — Новый год (2010)
 Потап и Настя — Край ми э ривер (2010)
 Потап и его команда — Лето (2010)
 Потап и его команда — Море пенится (2010)
 Потап и Вера Брежнева— Пронто (2010)
 Потап и Настя — Чипсы, чиксы, лавандос (Село) (2010)
 Потап и Настя — Ты влип Филипп (2010)
 Потап и Настя — Выкрутасы (2011)
 Потап и Настя — Чумачечая весна (2011)
 Потап и Настя — Мы отменяем К.С. (2011)
 Потап и Настя — Если вдруг (2011)
 Потап и Настя — Прилелето (2012)
 Потап и Настя — Улелето (2012)
 Время и Стекло feat. Потап — Слеза (2012)
 Потап и Настя — РуРуРу (2013)
 Потап и Настя — Вместе (2013)
 Потап и Настя — Awesome Summer (2013)
 Потап и Настя — Любовь со скидкой (2013)
 Потап и Настя — Все пучком (2013)

Enlaces externos
 Sitio oficial de «MOZGI productions»
 

Cantantes masculinos de Ucrania
Raperos de Ucrania
Cantantes de pop de Ucrania
Compositores de Ucrania
Productores discográficos de Ucrania
Ucranianos del siglo XXI
Nacidos en Kiev